USS Rhode Island je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Rhode Island (1850.)
 USS Rhode Island (BB-17) 
 USS Rhode Island (SSBN-740)

Rhode Island